Esistono più comuni francesi con il nome Dury:

 Dury (Aisne)
 Dury (Passo di Calais)
 Dury (Somme)